Principessa Silene Principessa della leggenda di San Giorgio.
 Silene genere di piante erbacee della famiglia  Caryophyllaceae.
 Silene genere di coleotteri della famiglia  Elateridae.
Silene - Nome comune di persona